

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6
 Białowieża – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Mrocza 
 Białowieża – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Tuchola 
 Białowieża – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Pułtusk 
 Białowieża – wieś w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Kamiennik 
 Białowieża – wieś w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Białowieża 
 Białowieża – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Sędziszów

Inne 
 Białowieża – gmina wiejska
 Białowieża – dawna gromada
 „Białowieża” – białoruskie stowarzyszenie literackie

Zobacz też 
 Białowieża Pałac
 Białowieża Towarowa